Pierre-Paul

Cours d'eau ou Routes désignés par le toponyme "Pierre-Paul", dans la province de Québec, Canada:
 Rivière Pierre-Paul: petite rivière coulant dans trois municipalités de la région administrative de la Mauricie: Saint-Tite, Sainte-Thècle et Saint-Adelphe.
 Lac Pierre-Paul (Mékinac), localisé à Saint-Tite, dans la municipalité régionale de comté de Mékinac, dans la région administrative de la Mauricie.
 Route du Lac Pierre-Paul, Saint-Adelphe.

Le prénom "Pierre-Paul" est fréquent dans la communauté francophone. Les principales personnalités utilisant ce prénom sont:

 Pierre-Paul Botta (3 | mai | 1741 à Wissembourg - 28 | juillet | 1795 à Vannes) est un général de brigade français.
 Pierre-Paul de La Grandière - Pierre, Paul, Marie de La Grandière est un amiral français né le 28 | juin | 1807.
 Pierre-Paul-Charles Grandsard est un général français, né en 1881 et décédé en 1966.
 Pierre-Paul Grassé, né le 27 | novembre | 1895 à Périgueux et mort le 9 | juillet | 1985, est un zoologiste français.
 Pierre-Paul Guérin de Tencin, né le 22 | août | 1680 à Grenoble et mort le 2 | mars | 1758 à Lyon, fut cardinal, archevêque de Lyon.
 Pierre-Paul Guieysse, plus connu sous le nom de Paul Guieysse, né le 11 | mai | 1841 à Lorient et décédé le 19 | mai | 1914 à Paris.
 Pierre-Paul Nairac (1732-1812) fut armateur, raffineur bordelais et député du tiers état aux États généraux de 1789.
 Pierre-Paul Prud'hon, dit Pierre-Paul Prud'hon, né le 4 | avril | 1758 à Cluny (Saône-et-Loire ) et mort à Paris le 16 | février | 1823.
 Pierre-Paul Renders est un réalisateur belge né à Bruxelles le 17 | juillet | 1963. Il y a vécu de 1989 à 2001.
 Pierre-Paul Royer-Collard, dit Royer-Collard, né à Sompuis dans la Marne le 21 | juin | 1763, mort à Châteauvieux le 4 | septembre | 1845.
 Pierre-Paul Riquet, baron de Bonrepos, né le 29 | juin | 1609 à Béziers dans la province de Languedoc et mort le 1 | octobre | 1680.
 Pierre-Paul Riquet, militaire français (1644 -1730).
 Pierre Paul Rubens.
 Pierre-Paul Savoie est un danseur, chorégraphe et directeur de compagnie de danse au Québec. En 1989, il fonde sa compagnie PPS Danse.
 Pierre-Paul Sirven (1709 -1777) incarne l'une des causes célèbres défendues par Voltaire dans sa campagne pour «écraser l'infâme ».
 Pierre-Paul Stumpf ( à Eguisheim -  à Strasbourg) a été le  de Strasbourg.

Le patronyme de famille "Pierre-Paul" désigne les personnalités suivantes :

 Jason Pierre-Paul, né le 1 | 1 | 1989 à Deerfield Beach, est un joueur américain de football.